Biza är ett släkte av insekter. Biza ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Biza